Arinaga steht für:

 Arinaga (Gran Canaria), Ort und Hafen auf Gran Canaria, Spanien

Arinaga ist der Familienname folgender Personen:

 Kazuki Arinaga (* 1989), japanischer Fußballspieler
 Shuji Arinaga (* 1948), japanischer Handballspieler
 Yamada Arinaga (1578–1668), Samurai Befehlshaber